Les mots Chilensis (masculin ou féminin) et Chilense (neutre) sont deux déclinaisons (notamment du nominatif singulier) d'un adjectif du latin contemporain signifiant « chilien, du Chili ».

En taxonomie, les mots chilensis et chilense (en italique et sans majuscule) sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer des espèces animales, végétales ou virales rencontrées au Chili. Pour les espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : chilensis, chilense.

Épithète spécifique